William Thornton (1763–1841) – brytyjski parlamentarzysta
 William Thornton – brytyjsko-amerykański lekarz, architekt i wynalazca
 William E. Thornton – amerykański lekarz i astronauta
 Billy Bob Thornton, William Robert Thornton – amerykański aktor